Nieuw-Holland (Australië), de historische naam van Australië
 Nieuw Holland of Nederlands-Brazilië, een Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika (1630-1654)
 Nieuw Holland of Nederlands Acadië, een gebied in Noord-Amerika dat Nederlands bezit was in 1674-1675
 Nieuw Holland (Sint-Petersburg), een scheepsbouweiland in Sint-Petersburg